Зи́мний ку́бок Вы́сшей ли́ги 2014 го́да () — 2-й розыгрыш Зимнего кубка Высшей лиги по футболу в Латвии, который проходил с 20 января по 24 февраля 2014 года в олимпийском комплексе «Сконто». В турнире приняли участие 9 из 10 команд предстоящего сезона Высшей лиги, а также одна команда Первой лиги.

Организация 
14 мая 2013 года на собрании членов общества «Латвийская футбольная Высшая лига» было решено, что розыгрыш Зимнего кубка Высшей лиги 2014 года будет проходить с 20 января по 23 февраля в олимпийском комплексе «Сконто» (также рассматривался вариант проведения розыгрыша в ). 9 июля 2013 года было принято соглашение по продаже права трансляции всех 25 игр Зимнего кубка Высшей лиги.

Жеребьёвка групп Зимнего кубка Высшей лиги состоялась на очередном собрании 13 декабря 2013 года. Но 6 января 2014 года стало известно, что лиепайский «Металлург» не примет участие в предстоящем турнире, а его место займёт клуб «Гулбене», который в предыдущем сезоне занял 2-е место в Первой лиге Латвии.

Групповой этап

Группа A 

* «Юрмала» была дисквалифицирована, из-за повторного нарушения регламента Зимнего кубка Высшей лиги 2014.

Группа B 

* Несмотря на то, что «Вентспилс» занял 2-е место в группе, клуб отказался от дальнейшего участия в турнире, из-за поездки на сборы в Турцию.

Плей-офф

Матч за 9-е место 
Матч за 9-е место Зимнего кубка Высшей лиги 2014 года формально не проводился, так как «Юрмала» была дисквалифицирована, из-за повторного нарушения регламента турнира, а занявший 2-е место в группе B клуб «Вентспилс» отказался от дальнейшего участия, в связи с поездкой на сборы в Турцию. Тем самым «Вентспилсу» было присвоено 9-е место, а «Юрмале» — последнее, 10-е место. Но 22 февраля в 14:00 (по UTC+2), вместо намеченного матча за 9-е место, состоялся товарищеский матч между командами «Елгава» и «Валмиера» (0:4).

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Примечания

Ссылки 
 Результаты Зимнего кубка Высшей лиги 2014

2014
Футбол в Латвии в 2014 году
Национальные футбольные кубки в сезоне 2014